Оскар Сосновский (;  — ) — польский архитектор и реставратор.

Биография 
Оскар Сосновский окончил факультет техники и конструкций Российского политехнического института в Варшаве, а в 1919 году стал профессором Варшавского политехнического института. Является основателем Польской ассоциации городского планирования (1922).

Некоторые работы 

 Балабанов в Львове (1908)
 Церковь святого Иакова в Варшаве (1909-23)
 Церковь непорочного зачатия Девой Марией в Варшаве (1911-23)
 Приходская церковь Агнессы Римской в Гонёндзе (1924)
 Церковь святого Роха в Белостоке (1927—1939)
 Фара Витовта в Гродно (1935)
и многие другие.

Архитекторы Польши
Преподаватели Варшавского Политехнического института
Выпускники вузов Варшавы